Мар-дель-Плата 1971 — двадцать третий из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители СССР, Румынии, Югославии, Бразилии и США.

Блестящую победу в турнире одержал советский гроссмейстер Л. А. Полугаевский, на 3 очка опередивший ближайших конкурентов.

Турнирная таблица

Литература 

 Шахматный информатор. XI том. — Белград, 1971. — С. 199.

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
Шахматы в Аргентине
1971 год в шахматах